Yeazell ist der Familienname folgender Personen:
 Stephen Yeazell (* 1945), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Ruth Bernard Yeazell (* 1947), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin